Wonderworld — сьомий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Wonderworld — 4:29
 Suicidal Man — 3:38
 The Shadows and the Wind — 4:27
 So Tired — 3:39
 The Easy Road — 2:43
 Something or Nothing — 2:56
 I Won't Mind — 5:59
 We Got We — 3:39
 Dreams — 6:10

Джерела 
 Wonderworld  allmusic
 Wonderworld  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep